Вячесла́в Вале́рьевич Аки́мов (; ) — украинский футболист, полузащитник.

Игровая карьера 
Воспитанник одесского футбола. С 2002 по 2006 год обучался в одесской ДЮСШ-9.

Профессиональную карьеру начал в перволиговом харьковском «Гелиосе». В команде дебютировал 19 июля 2007 года в матче против симферопольского «ИгроСервиса» (0:0). Вторую половину сезона 2007/08 провёл в составе МФК «Николаев», где был основным игроком до июня 2008 года, когда клуб вышел из состава ПФЛ, был расформирован, а футболисты получили статус свободных агентов.

Новый сезон Акимов начал в «Ворскле». В клубе Премьер-лиги играл лишь в молодёжной команде, поэтому ещё до закрытия трансферного окна покинул Полтаву и перешёл в перволиговый ФК «Княжа». В Счастливом у Акимова повторилась николаевская история, — в начале 2009 года «Княжа» снялась с чемпионата и все её футболисты получили статус свободных агентов.

Летом 2009 года Вячеслав проходил просмотр в «Волыни». В составе команды сыграл в пяти товарищеских матчах, но подписал контракт с другим клубом Премьер-лиги — «Закарпатьем». В ужгородской команде играл только в молодёжном составе.

В 2010 году выступал в любительской команде ФК «Тарутино», с которой становился победителем чемпионата Одесской области.

Летом 2011 года перешёл в «Энергетик» (Бурштын), откуда ещё до закрытия трансферного окна со второй попытки ушёл в «Волынь». 26 августа 2011 года дебютировал в Премьер-лиге в матче против киевской «Оболони». Был заменён уже на 17 минуте матча, а после игры поддался критике со стороны Виталия Кварцяного. После этого матча в играх основного состава «Волыни» больше не участвовал, а после завершения сезона покинул команду.

В сентябре 2012 года перешёл в «Шахтёр-3», где выступал два сезона во второй лиге. Наряду со Скобловым и Илюком был одним из самых опытных игроков в этой команде. Вместе со Скобловым выполнял основную работу в центре поля. Много пользы приносили они и исполнением штрафных, и распасовкой. Этот дуэт 24-летних полузащитников для «Шахтёра-3» был фактически незаменим.

С марта 2015 играл за ужгородскую «Говерлу», а с июля — за «Ильичёвец», который официально покинул в январе 2016 года. В октябре 2016 года перешёл в черниговскую «Десну», в составе которой сыграл 3 матча. В июле 2017 года стал игроком одесской «Жемчужины».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Говерла» (Ужгород)

Футболисты Украины
Игроки ФК «Гелиос»
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Княжа»
Игроки ФК «Княжа-2»
Игроки ФК «Энергетик» Бурштын
Игроки ФК «Волынь»
Игроки ФК «Шахтёр-3»
Игроки ФК «Верис»
Игроки ФК «Говерла»
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Десна»
Игроки ФК «Жемчужина» Одесса
Игроки ФК «Виктория» Николаевка